

Codici 
 GNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Grodno (Bielorussia)
 GNA – codice vettore ICAO di Servicios Aéreos Gana
 gna – codice ISO 639-3 della lingua kaansa
 GNA – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Gnagna (Burkina Faso)

Mitologia 
 Gná  – figura della mitologia norrena

Media
 Good News Agency  – agenzia delle notizie positive

Sigle 
 Glycerol nucleic acid – analogo dell'acido nucleico
 Governo di Accordo Nazionale – governo riconosciuto della Libia